Джова́нни Гонса́лес (; род. , Монтевидео) — уругвайский футболист, правый защитник (латераль) «Пеньяроля» и с 2019 года — сборной Уругвая.

Биография 
Джованни — сын бывшего игрока сборной Уругвая Хуана Антонио Гонсалеса, с 1997 по 2001 год игравшего в Испании. Поэтому Джованни начал заниматься футболом в школе «Овьедо». В 2003 году Хуанча вернулся в Уругвай, и в 2004 году выступал за «Ривер Плейт». Именно в молодёжной академии этого клуба и произошло становление Джио в качестве футболиста.

На профессиональном уровне Джованни Гонсалес дебютировал 13 сентября 2014 года в матче чемпионата Уругвая против «Рентистаса». Молодой фланговый защитник провёл на поле весь матч, а его команда уступила со счётом 0:2. Особенно важную роль в команде Гонсалес стал играть в 2017 году, проведя за год в Примере 36 матчей и забив три гола, благодаря чему привлёк к себе внимание «Пеньяроля». По окончании сезона Гонсалес перешёл в стан «ауринегрос».

За новую команду дебютировал 26 января 2018 года в матче за Суперкубок Уругвая против «Насьоналя». Гонсалес вышел в стартовом составе и был заменён на 54-й минуте при счёте 3:0 в пользу «Пеньяроля» — в итоге «карбонерос» выиграли 3:1 и стали первыми обладателями трофея.

В чемпионате Уругвая 2018 Джио сыграл 19 матчей и отметился двумя забитыми голами, внеся вклад в итоговую победу команды в турнире.

В марте 2019 года Оскар Вашингтон Табарес вызвал Джованни Гонсалеса в сборную Уругвая. 22 марта 2019 года Джио дебютировал за национальную команду в полуфинале товарищеского Кубка Китая против сборной Узбекистана (3:0). На 61-й минуте Гонсалес заменил Диего Лаксальта. Джио стал 106-м футболистом, дебютировавшим в сборной Уругвая с момента возвращения Табареса в национальную команду в 2006 году.

Был включён в состав сборной на Кубок Америки 2021.

Титулы и достижения 
  Чемпион Уругвая (1): 2018
  Обладатель Суперкубка Уругвая (1): 2018

Примечания 

Футболисты Уругвая
Игроки сборной Уругвая по футболу
Игроки КА «Ривер Плейт» Монтевидео
Игроки ФК «Пеньяроль»
Игроки ФК «Мальорка»